Piscataway (àrea no incorporada), comunitat no incorporada al Comtat de Prince George's (Maryland, Estats Units) 
 Piscataway (grup humà), tribu índia algonquina, també anomenada conoy pels iroquesos 
 Piscataway (municipi), township al comtat de Middlesex, a l'estat de Nova Jersey

 Llengua piscataway